Mojave bezeichnet:

 die Mohave, ein indigenes Volk Nordamerikas
 die Mojave-Wüste
 den Mojave River
 Mojave (Kalifornien), einen Ort in Kalifornien
 den Mojave Air & Space Port, den Flughafen von Mojave
 das Mojave Experiment von Microsoft
 die Mojave-Klapperschlange 
 Sikorsky S-56, einen kolbenmotorgetriebenen US-amerikanischen Transporthubschrauber
 macOS Mojave, Version des Betriebssystems macOS von Apple

Mojave ist der Spitzname folgender Personen:
 Felipe Ramos (Pokerspieler) (* 1983), brasilianischer Pokerspieler